William Miller se poate referi la unul din următorii:

 William Miller (1782-1849), predicator american;
 William Miller (1796-1882), gravor și acuarelist scoțian;
 William Hallowes Miller (1801-1880), mineralog britanic;
 William Allen Miller (1817-1870), chimist englez;
 William Miller (1835-1912), om politic canadian;
 William H. H. Miller (1840-1917), jurist și om politic american;
 William Miller (1864-1945), istoric și jurnalist britanic;
 William Miller (1905-1985), canotor american;
 William Miller (1912-2008), atlet american;
 William Miller (1930-2016), atlet american;
 William R. Miller (1947-), profesor american emerit de psihologie și psihiatrie;
 William Miller (1978-), actor și cântăreț britanic;
 William Miller (1996-), actor copil (2006-2010) și fotbalist britanic (din 2012-).